Партизанское движение в Карелии — составная часть советского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Действовало на оккупированной территории Карело-Финской ССР с первых дней войны.

История 

Работа по организации партизанского подполья и партизанского движения на территории Карело-Финской ССР началась в конце июня 1941 года. К августу 1941 года было создано партийное подполье (124 коммуниста в составе девяти подпольных райкомов) и 15 партизанских отрядов общей численностью 2000чел..жора Ильичёв Константинович

Основой для создания первых партизанских отрядов стали истребительные батальоны.

В начальный период войны (с июля по декабрь 1941 года) партизанские отряды действовали в прифронтовой полосе и нередко вели оборонительные бои совместно с частями Красной Армии.

После стабилизации линии фронта в декабре 1941 года, основной формой деятельности партизан становится совершение рейдов на оккупированную противником территорию Карелии, рейды продолжались до лета 1944 года.

В начале июня 1944 года был разработан специальный план боевых действий партизанских отрядов на период летних наступательных операций Карельского фронта.

В июне — сентябре 1944 года карельские партизаны активизировали деятельность в интересах наступающих советских войск.

Организационная структура

Руководство 
2 июля 1941 года, в соответствии с решением бюро ЦК КП(б) Карело-Финской ССР, для организации партизанского подполья и партизанского движения была создана «тройка» в составе: секретарь ЦК КП(б) КФССР А. С. Варламов, первый заместитель председателя СНК республики М. Я. Исаков и нарком государственной безопасности М. И. Баскаков.
 9 августа 1941 года было принято Постановление СНК КФССР «Об обеспечении бойцов истребительных батальонов НКВД КФССР, партизанских отрядов и их семей»
11 августа 1941 года Постановлением ЦК КП(б) Карело-Финской ССР был создан Штаб по руководству партизанским движением на занятой врагом территории республики.
 23 октября 1941 года руководство партизанскими отрядами было передано НКВД Карело-Финской ССР.
 28 июня 1942 года сформирован Карело-Финский штаб  партизанского движения при Военном совете Карельского фронта. Начальником штаба был назначен генерал-майор С. Я. Вершинин. Место дислокации штаба — Беломорск.
Приказом Центрального штаба партизанского движения от 30 сентября 1942 года Карело-Финский штаб партизанского движения при Военном совете Карельского фронта переформирован в представительство Центрального штаба партизанского движения на Карельском фронте. 
 22 декабря 1942 года представительство Центрального штаба партизанского движения на Карельском фронте было переформировано в Карело-Финский штаб партизанского движения на Карельском фронте.
 В октябре 1944 года Карело-Финский штаб партизанского движения на Карельском фронте был расформирован.

Партизанские формирования 
В связи с тем, что на оккупированной территории отсутствовали базы с продовольствием и оружием и основная масса населения эвакуировалась, партизанские отряды базировались в советской прифронтовой полосе, совершая оттуда рейды в тыл врага.

По решению ЦК КП(б) республики от 27 ноября 1941 года создана партизанская бригада (командир В. В. Тиден, с февраля 1942 года И. А. Григорьев) в состав которой вошли 9 отрядов общей численностью 1140 человек. Бригада действовала до октября 1942 года.

На северном участке Карельского фронта не входившие в бригаду отряды «Вперёд», «Красный партизан», «Боевой клич» и «Красный онежец» в январе—апреле 1942 года совершили 16 рейдов в тыл врага.

В марте 1942 года был создан отряд «Комсомолец Карелии», в дальнейшем, в течение 1942 года были созданы отряды «Красное знамя», «Большевик Заполярья», «Советский Мурман».

По состоянию на начало 1943 года в Карелии действовали 18 партизанских отрядов и 6 диверсионных групп общей численностью 1698 бойцов.

Кроме того, на оккупированной территории Карелии действовали партизанские отряды из других областей РСФСР: Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградской.

Пополнялись партизанские отряды патриотами из Коми АССР, Красноярского края, Свердловской, Иркутской, Ярославской и других областей.

Партизанские отряды Карельского фронта (1941—1944)

Печатные издания и иные формы агитации 
Советское руководство придавало большое значение работе с населением оккупированных территорий и противодействию пропаганде противника.

В соответствии с приказом наркомата обороны «О газетах для населения оккупированных советских областей» в марте 1942 года был начат выпуск двух газет для населения оккупированных территорий Карело-Финской ССР: «Ленинское знамя» (на русском языке) и «Totuus (Правда)» (на финском языке).

Информационная работа строилась с учётом противодействия антисоветской пропаганде противника. Например, после того, как в 1943 году оккупационные власти начали усиленно распространять слухи о том, что «в прошлом [1942] году Калинин, выступая по радио, якобы заявил, что карелам и вепсам, надо готовить гробы, так как Советская власть с ними расправится», 31 декабря 1943 года состоялось радиообращение М. И. Калинина к жителям Карело-Финской ССР, текст которого немедленно начали распространять на территории республики.

Деятельность 

 14-27 июля 1941 боевая группа под командованием В. С. Ершова совершила рейд по оккупированной территории, в ходе которого были заминированы две автодороги, взорван склад с боеприпасами, в нескольких местах повреждены линии связи, обнаружены и выведены через линию фронта в расположение советских войск два раненых советских военнослужащих.
 в августе 1941 года партизанский отряд «Вперёд» под командованием комиссара И. И. Вахрамеева (1916—1941), разгромил роту противника.
 в августе — сентябре 1941 года партизанский отряд под командованием В. В. Тидена и В. И. Васильева совершил 10 рейдов по оккупированной территории, в ходе которых были сбиты два самолёта, сожжены 2 моста и склад горючего, уничтожены несколько автомашин и 130 военнослужащих противника.
 в августе — сентябре 1941 года партизанский отряд под командованием И. И. Карху совершил рейд, в ходе которого разрушил 2 моста и в 12 местах повредил линии связи.
 в начале сентября 1941 года боевая группа под командованием П. И. Степанчука (20 чел.) совершила рейд по оккупированной территории, в ходе которого 7 сентября 1941 года в засадах на Самозерском тракте были уничтожены несколько мелких групп финских солдат.
 18 сентября — 16 октября 1941 рейд по оккупированной территории совершил Прионежский партизанский отряд под командованием Ф. И. Грекова, в ходе рейда была собрана разведывательная информация, заминирована автодорога, в нескольких местах повреждены линии связи, в расположение советских войск выведены 30 красноармейцев.
 26 сентября — 4 октября 1941 года боевая группа под командованием П. И. Степанчука (28 чел.) совершила рейд по оккупированной территории: сначала в районе деревни Маркелицы, затем в районе деревень Мяндусельга и Юстозеро (здесь были уничтожены три легковые автомашины).
 в декабре 1941 года партизанский отряд под командованием Ф. Ф. Журиха разгромил штаб батальона в деревне Рикоярви, здесь было уничтожено 60 военнослужащих противника.
 10 января 1942 года партизаны семи отрядов провели крупную операцию по одновременному разгрому четырёх гарнизонов в деревнях Клименицы, Сенная Губа, Конда, Воевнаволок. В результате операции были уничтожены 80 и пленены 15 финских солдат, захвачены 10 станковых и 5 ручных пулемётов, 28 автоматов, 60 винтовок, 1 радиостанция, два телефонных коммутатора и много другого военного имущества.
 в марте 1942 года партизаны разгромили гарнизон в деревне Кентозеро.
 15-19 октября 1942 года боевая группа под командованием И. С. Новосёлова (18 бойцов) совершила рейд по оккупированной территории, в ходе которого 18 октября 1942 года был разгромлен гарнизон в деревне Ламбасручей — партизаны разгромили штаб, забросали гранатами казарму с солдатами, застрелили назначенного оккупантами коменданта, захватили трофейное оружие и документы и вышли в расположение советских войск (потери группы составили 4 человека убитыми).
 в декабре 1942 года начал первый рейд отряд «Комсомолец Карелии», он выполнил разведку местности западного берега Сегозера, взорвал мост на шоссе и заминировал автомобильную дорогу, а при отходе дал бой шедшему по следам подразделению противника
 17 января 1943 года партизаны четырёх отрядов провели крупную операцию по одновременному разгрому трёх гарнизонов в деревнях Линдома, Тамбиц-Маяк и Крестовая Губа на Заонежском полуострове. В результате операции были уничтожены 245 оккупантов, 6 орудий и 3 миномёта, две радиостанции, одна прожекторная установка, сожжено 7 складов с продовольствием и военным имуществом, захвачены пленные и трофейное оружие.
 25 января 1943 — партизаны отряда «Комсомолец Карелии» и взвод партизан из отряда «Буревестник» разгромили финский гарнизон в деревне Сегежа
 в ночь с 5 на 6 июля 1943 партизаны отряда «Комсомолец Карелии» устроили засаду на дороге Костомукша — Кондоки, в которой были разгромлены отряд из 40 немецких солдат и прибывшая на звуки перестрелки группа финских кавалеристов. Трофеями партизан стали три лошади, радиостанция, стрелковое оружие и документы (в том числе, карта с нанесённой схемой обороны финских войск на Ухтинском направлении)
 в августе 1944 года группа из 30 партизан отряда «Комсомолец Карелии» уничтожила финский гарнизон на хуторе Пилониеми. В результате операции были убиты 47 финских солдат, уничтожены 32 велосипеда и радиостанция, сожжены превращённый в казарму двухэтажный дом и 4 склада с боеприпасами и продовольствием. Потери партизан составили 3 человека ранеными

Результаты 
В период оккупации на борьбу с советскими партизанами на территории Карелии были затрачены значительные силы и средства; к борьбе с партизанами были привлечены сотрудники финских спецслужб, военнослужащие армейских подразделений, полицейские и охранные формирования.

Если в первые дни пребывания партизан в тылу у противника подходы к важнейшим коммуникациям были свободны, то после нескольких проведённых операций охрана коммуникаций была усилена, а в дальнейшем — продолжала усиливаться (при этом, охранные мероприятия ограничивали пропускную способность коммуникаций, что осложняло своевременное снабжение группировки немецко-финских войск на линии фронта).
 были созданы мелкие гарнизоны с задачей охраны коммуникаций, вооружённые в основном винтовками и станковыми пулемётами;
 для борьбы с партизанами были созданы специальные «контрпартизанские» части, вооружённые винтовками, автоматами и пулемётами;
 с июля 1942 года по железной дороге Алакуртти — Куолоярви движение составов было разрешено только в период с 6 часов утра до 21 часа; установлено пешее патрулирование дороги с целью обнаружения повреждений железнодорожного полотна, следов диверсий и установки мин. Кроме пеших патрулей, для облёта территории в районе железнодорожной линии был выделен один самолёт;
 по параллельно идущей шоссейной дороге движение автомашин и подвод было разрешено только в период с 6 часов утра до 21 часа, и только в составе охраняемых колонн, движение одиночных машин было запрещено. По обеим сторонам дороги на расстоянии 150—200 метров был вырублен лес (чтобы подходы к дороге были видны); на расстоянии через километр вдоль дороги были установлены контрольные будки с постовыми; установлено пешее патрулирование дороги;
 на дороге Куусамо — Кестеньга было установлено конное и пешее патрулирование, в районе действий партизан к охране дороги были привлечены танкетки
 на дорогах Кондоки — Костомукша — Вокнаволок после действий отряда «Красный партизан» было установлено патрулирование группами пеших, конных и велосипедистов.

В 1941—1944 годы партизаны уничтожили 13 тысяч оккупантов и их пособников, организовали крушение 31 эшелона, взорвали и сожгли 151 мост, уничтожили 7 самолётов, 11 единиц бронетехники, 34 артиллерийских орудия, 314 автомашин, а также разгромили 53 гарнизона противника, уничтожили 66 казарм, полицейских постов и опорных пунктов, 1 железнодорожную станцию и 78 складов, вывели из строя 250 км телефонных линий.

Летом 1944 года, после начала наступления Карельского фронта, карельские советские партизаны оказывали помощь войскам 32-й армии, проводя разведку в интересах наступающих частей, выступая проводниками, нанося удары по коммуникациям противника, разрушая линии связи, а также вели бои за освобождение населённых пунктов. В общей сложности, партизаны освободили и удерживали до подхода советских войск 11 населённых пунктов.

За боевые заслуги 1739 партизан были награждены орденами и медалями, а подпольщицам Марии Мелентьевой и Анне Лисициной присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.

Потери 

Из 85 тыс. советских граждан, остававшихся в 1941—1944 годы на оккупированной территории Карелии, свыше 20 тысяч жителей были заключены в концентрационные, переселенческие и трудовые лагеря, 7 тысяч из них погибли.

В борьбе с оккупантами погибло немало организаторов, руководителей и участников подполья (П. И. Богданов, В. И. Бошаков, М. М. Деляев, М. А. Ершов, Я. В. Ефимов, Т. А. Куйвонен, Л. В. Мастинен, Ф. Ф. Тимоскайнен, Г. Д. Игнатова, О. Е. Филиппова, В. А. Кузьмин, У. П. Кузьмина, А. М. Звездина, П. М. Пеккиев и другие).

Послевоенные события 
В 1999 году Финляндия потребовала от прокуратуры Республики Карелия выдать финской стороне по списку ветеранов-партизан, которых в Финляндии «будут судить компетентным судом».

Память, отражение в литературе и искусстве 
 22 июня 2003 года в Петрозаводске открыт памятник «Воинам, партизанам и подпольщикам Карельского фронта»
 Военно-мемориальный комплекс Карельского фронта в Петрозаводске
 «Карельские партизаны» — деревянная скульптура, скульптор Ю. О. Раутайнен

См. также 
 Карело-Финская ССР во время Великой Отечественной войны

Примечания

Литература и источники

Литература 
 
 Моносов И. Карело-финские партизаны / вступ. статья Г. Н. Куприянова; Политическое управление Карельского фронта. — [Б. м.]: Госиздат Карело-Финской ССР, 1942. — 46 с.
 В тылу врага. Листовки партийных организаций и партизан периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 1962.
 И. С. Яковлев. В лесах Карелии // Советские партизаны: из истории партизанского движения в годы Великой Отечественной войны / ред.-сост. В. Е. Быстров, ред. З. Н. Политов. М., Госполитиздат, 1961. стр.671-709
 А. А. Шпак. Подвиг юности: комсомол Карелии в Великой Отечественной войне. 4-е изд., испр. и доп. — Петрозаводск, 1984. — 254 стр.
 Вечная слава героям: Поимен. списки воинов, партизан и подпольщиков, отдавших жизнь за свободу и независимость Совет. Родины и захороненных на территории Респ. Карелия: В 2 т. / Ред.: Ю. П. Власов и др. — Петрозаводск: Карелия, 1992.
 Книга памяти: Списки воинов, партизан, подпольщиков Карелии, погибших в годы Великой Отечественной войны: В 7 т. — Петрозаводск: Госкомиздат, 1994—1995. — (Никто не забыт, ничто не забыто).
 История Карелии с древнейших времён до наших дней / Науч. ред. Н. А. Кораблёв, В. Г. Макуров, Ю. А. Савватеев, М. И. Шумилов. — Петрозаводск: Периодика, 2001. — 944 с.: ил. ISBN 5-88170-049-X
 Партизанская война в Карелии. — Петрозаводск, 2005. — 123 с.
 А. С. Князьков. Боевая деятельность партизан в полосе Карельского фронта в годы Великой Отечественной войны. // Военно-исторический журнал. — 1985. — № 9. — С.36-42.
 К. В. Гнетнев Тайны лесной войны : партизанская война в Карелии 1941—1944 годов в воспоминаниях, фотографиях и документах. — Петрозаводск: Острова, 2007. — 415 с. ISBN 978-5-98686-009-1

Воспоминания участников партизанского движения 
 М. Ф. Королев. В лесах Калевалы: Записки комиссара партизанского отряда. — Вологда, 1960. — 200 с.
 Г. А. Герасимов. Незабываемое: Воспоминания о Великой Отечественной войне. — Петрозаводск, 1967.
 Г. Н. Куприянов. За линией Карельского фронта. 2-е изд., испр. и доп. — Петрозаводск: «Карелия», 1979. — 272 стр.
 Боевые друзья: воспоминания / ред. Д. А. Гусаров. — Петрозаводск: «Карелия», 1983. — 158 стр., илл.
 Г. А. Герасимов. Партизанские километры. — Петрозаводск, 1982
 А. А. Чаркова. «Буревестник» уходит в рейд. — Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1985. — 176 стр., илл.
 М. В. Медведев. «Боевой клич» в тылу врага. 2-е изд., пер. и доп. — Петрозаводск: «Карелия», 1987. — 151 стр.
 За родную Карелию. / сб., отв. ред. К. А. Морозов. — Петрозаводск: «Карелия», 1990. — 328 стр.

Ссылки 
 Первый партизанский год (по материалам НКВД) 

Партизанское движение во время Великой Отечественной войны
Советско-финская война (1941—1944)
Карело-Финская ССР